Le mot lucuma (en espagnol : lúcuma) est un mot vernaculaire qui désigne certains fruits des Andes, correspondant à plusieurs espèces de la famille des Sapotaceae :

 Pouteria lucuma ;
 Pouteria sapota (Lucuma bonplandiiv Kunth), dont le fruit est appelé en français sapote ;
 Pouteria splendens (lúcuma chilena).